Arturo Pavón puede referirse a:

 Arturo Pavón Cruz (1882-1959), cantaor flamenco español.
 Arturo Pavón Sánchez (1930-2005), pianista flamenco y compositor español.